El término compresión puede tener significados diversos como por ejemplo:

 En informática se refiere a la compresión de datos.
 En procesamiento de audio se refiere a la compresión de nivel de audio.
 En ingeniería se refiere al esfuerzo de compresión.
 En física se refiere a aumentar la presión, por ejemplo compresión adiabática